Chanda bezeichnet:

 Chanda (Mythologie), ein Dämon in der hinduistischen Mythologie, Diener der Asuras Sumbha and Nisumbha
 eine Gattung der Glasbarsche
 Chanda (Aldan), rechter Nebenfluss des Aldan in Ostsibirien

Chanda ist der Familienname folgender Personen:
 Grace Chanda (* 1997), sambische Fußballspielerin
 Samir Chanda (1957–2011), indischer Art Director